Le Mtep ou mégatonne équivalent pétrole est une unité d'énergie qui correspond à un million de tonnes d'équivalent pétrole soit  ().

Définition 
Étant donné l’énergie produite et consommée au niveau mondial et afin de simplifier la comparaison entre les différentes sources d'énergie on utilise fréquemment le million de tonnes d'équivalent pétrole (Mtep) comme unité de mesure.

Il est important de préciser ici que :
  =  (Térawatt-heure) soit  (Mégawatt-heure) soit  (Pétajoule) ou  (exajoules)
  =  (mégabritish thermal unit) soit  (Petabritish thermal unit ou quads ou quadrillion Btu)
  ou quad = =  (exajoules)

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Ressources et consommation énergétiques mondiales
 Efficacité énergétique (économie)
 Unité de l'industrie du pétrole et du gaz

Lien externe 
  Définitions, équivalences énergétiques, méthodologie pour l'utilisation du tableau de bord des statistiques du bois énergie (DGEMP - Ademe)
 unitconverter sur le site de l'agence internationale de l'énergie

Unité de mesure d'énergie
Unité non-SI
Industrie pétrolière
Économie du pétrole
Pétrole